Làcares d'Atenes, demagog atenenc del segle III aC
 Làcares, retòric atenenc del segle V